Lennart Johansson je ime več osebnosti:

 Lennart Johansson, nekdanji predsednik UEFA
 Lennart Johansson (hokejist)
 Lennart Johansson (inženir)
 Lennart Johansson (politik)